Feth peut faire référence à :

Patronymes  
 Monika Feth (née en 1951), écrivaine allemande, auteure de roman jeunesse.
  (né en 1980), joueur de tennis de table allemand.
 , (1866–1959), architecte américain.

Toponymes  
 Riadh El Feth, centre culturel et un quartier de la commune d'El Madania en Alger.

Divers 
 Le Feth Carteaux d'Oran, un club de football algérien